Budynek Instytutu Artystycznego UMK w Toruniu – dawny budynek szkoły powszechnej, obecnie siedziba Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Sienkiewicza 6, w sąsiedztwie Młodego Lasu, zajezdni tramwajowej oraz Parku Miejskiego.

Historia 

Budynek powstał prawdopodobnie pod koniec XIX wieku i pierwotnie pełnił funkcję szkoły powszechnej dla uczniów z terenu Bydgoskiego Przedmieścia. Był to jeden z pierwszych obiektów szkolnych, które wybudowano poza Zespołem Staromiejskim. Na przełomie XIX i XX wieku obiekt rozbudowano według projektu Ottona Schulza o dodatkową kondygnację z ryzalitem, od strony północnej i południowej, a także postawiono mur oddzielający teren szkoły od prywatnej posesji .

W okresie międzywojennym władze polskie zorganizowały w nim Szkołę Podstawową nr 13.

W 1945 roku gmach zagospodarował na swoje potrzeby Uniwersytet Mikołaja Kopernika, lokując w nim Wydział Sztuk Pięknych.

Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1092).

Architektura 
Budynek powstał w stylu historyzującym i przetrwał do czasów współczesnych w niezmienionej formie architektonicznej.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Oświata i wychowanie w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Budynki w Polsce oddane do użytku w XIX wieku